Capuava pode ser um bairro de:

Capuava (Goiânia)
Capuava (Mauá)
Capuava (Santo André)

Desambiguação